Дерек Фриман (15 августа 1916 года, Веллингтон — 6 июля 2001 года, Канберра) — новозеландский . В 1983 году издал книгу «Маргарет Мид и Самоа: возведение и развенчание антропологического мифа» (Freeman, 1983), в которой подверг критике канонические и сенсационные (в свое время) исследования Маргарет Мид, посвященные сексуальности в традиционном обществе Самоа и приведенные в её работе 1928 года «Coming of Age in Samoa». Фриман опровергает многие утверждения Мид, однако его критика также подвергалась критике, так как породила раскол и дискуссию в научном сообществе.

Биография 
Родился в Новой Зеландии в семье австралийца и новозеландки. Мать занималась образованием сына и осталась для него близким человеком на всю жизнь. В 1934 году пошел в колледж. В 1937 году получил сертификат учителя. В 1938 году на семинаре заинтересовался работами Мид.

Владел «одним из крупнейших книжных собраний Канберры», после его смерти личная библиотека учёного перестала быть единым целым.

Его исследованиям и позиции по поводу работ Мид посвящена пьеса «Еретик» (1996).

Избранные труды 
 1953 Family and Kin among the Iban of Sarawak. Cambridge University.
 1955 Iban agriculture; a report on the shifting cultivation of hill rice by the Iban of Sarawak, Colonial Office Research Study No. 19 (London: Her Majesty’s Stationery Office)
 1957. Iban pottery. Sarawak Museum Journal 8
 1957 The family system of the Iban of Borneo. In Jack Goody (ed.) The developmental cycle in domestic groups (Cambridge Papers in Social Anthropology, No. 1), pp. 15-52. Cambridge: Cambridge University Press.
 1960 The Iban of Western Borneo. In G.P. Murdock (ed.) Social structure in Southeast Asia, pp. 65-87. Chicago: Quadrangle Books.
 1961. [review of] Social Stratification in Polynesia. by Marshall D. Sahlins, Man, Vol. 61, (Aug. 1961), pp. 146—148
 1961. On the Concept of the Kindred. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland Vol. 91, No. 2, 1961. pp. 192—220
 1964. Some Observations on Kinship and Political Authority in Samoa. American Anthropologist, 66: 553—568
 1965. Samoa: A Matter of Emphasis. American Anthropologist, 67: 1534—1537.
 1966. Social anthropology and the scientific study of human behaviour. Man. New Series, Vol. 1, No. 3 (Sep. 1966), pp. 330—342
 1968. Thunder, Blood, and the Nicknaming of God’s Creatures. Psychoanalytic Quarterly, 37:353-399
 1969. The Sea Dayaks of Borneo before White Rajah Rule. The Journal of Asian Studies
 1970. Report on the Iban. LSE Monographs in Social Anthropology No. 41. London: Athlone Press (first published in 1955)
 1970. Human nature and culture. In Man and the New Biology. Australian National University Press, Canberra
 1971. Aggression: instinct or symptom? Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. Jun;5(2):66-77.
 1973. Darwinian Psychological Anthropology: A Biosocial Approach [with Comments and Reply] Current Anthropology Vol. 14, No. 4, pp. 373—387
 1974. The Evolutionary Theories of Charles Darwin and Herbert Spencer [with Comments and Replies] Current Anthropology. Vol. 15, No. 3 (Sep. 1974), pp. 211—237
 1977. Studies in Borneo Societies: Social Process and Anthropological Explanation. Man.
 1980. Sociobiology: The ‘antidiscipline’ of anthropology. In Montagu, A. (ed.), Sociobiology Examined. Oxford University Press, New York.
 1981 Some reflections on the nature of Iban society. Canberra: Department of Anthropology, Research School of Pacific Studies, The Australian National University.
 1981. The anthropology of choice: An ANZAAS presidential address given in Auckland, New Zealand, on 24 January 1979. Canberra Anthropology 4(1): 82-100.
 1983. Margaret Mead and Samoa: The making and unmaking of an anthropological myth. Cambridge: Harvard University Press. 
 1983. Inductivism and the test of truth: A rejoinder to Lowell D. Holmes and others. Canberra Anthropology 6(2): 96-192. Special Volume: Fact and Context in Ethnography: The Samoa Controversy
 1984. «O Rose thou art sick!» A Rejoinder to Weiner, Schwartz, Holmes, Shore, and Silverman. American Anthropologist, 86: 400-40
 1984. Response [to Ala’ilima, Wendt and McDowell]. Pacific Studies 7(2): 140—196.
 1985. A reply to Ember’s reflections on the Freeman-Mead controversy. American Anthropologist 87(4): 910—917.
 1985. Response to Reyman and Hammond. American Anthropologist 87(2): 394—395.
 1986. Rejoinder to Patience and Smith. American Anthropologist 88(1): 162—167
 1987. Comment on Holmes’s «Quest for the real Samoa». American Anthropologist 89(4): 930—935.
 1987. Review of Quest for the real Samoa: The Mead/Freeman controversy and beyond, by Lowell D. Holmes. Journal of the Polynesian Society 96(3): 392—395.
 1989. Fa’apua’a and Margaret Mead. American Anthropologist 91:1017-22.
 1989. Holmes, Mead and Samoa. American Anthropologist 91(3): 758—762.
 1991. There’s tricks i' th' world: An historical analysis of the Samoan researches of Margaret Mead. Visual Anthropology Review 7(1): 103—128.
 1991. On Franz Boas and the Samoan researches of Margaret Mead. Current Anthropology 32(3): 322—330.
 1992. Paradigms in collision: The far-reaching controversy over the Samoan researches of Margaret Mead and its significance for the human sciences. Academic Questions Summer: 23-33.
 1996. Derek Freeman: Reﬂections of a heretic. The Evolutionist (an internet-only magazine), London School of Economics, 
 1997. Paradigms in collision: Margaret Mead’s mistake and what it has done to anthropology. Skeptic 5: 66-73.
 1998. The fateful hoaxing of Margaret Mead: A historical analysis of her Samoan research. Boulder: Westview Press.
 2001. «Words have no words for words that are not true»: A rejoinder to Serge Tcherkézoff. Journal of the Polynesian Society, 110(3):301-11
 2001. Paradigms in collision, in Dilthey’s dream. Canberra, Australia: Pandanus

Примечания 

Выпускники Университета Виктории в Веллингтоне
Выпускники Кембриджского университета
Преподаватели Университета Отаго
Главные редакторы журналов